Samson ist der Name folgender Personen:

 griechisch-lateinische, von dort englische und französische Form von Simson, Sohn des Manoach, biblische Person – dort auch zur Rezeption
 Samson (Heldensage), Großvater Thidreks af Berne (Dietrich von Bern) in der Thidrekssaga
 Samson von Dol (ca. 490–565), keltischer Bischof, Heiliger
 Samson (Bischof) († 1112), Bischof von Worcester
 sowie ein häufiger Vorname, siehe Samson (Vorname) – dort auch zu Namensträgern und Figuren

Familienname:
 Benvenuto Samson (1887–1983), Rechtswissenschaftler
 Bernhardin Samson, Franziskaner und Prediger in der Schweiz
 Carmen von Samson-Himmelstjerna (Sylveline Schönwald; * 1963), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin
 Elisabeth Samson (1715–1771), afro-surinamische Geschäftsfrau und Plantagenbesitzerin
 Erich Samson (1940–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hermann Samson (1579–1643), deutsch-baltischer Geistlicher und Pädagoge
 Herz Samson (Naftali Hirz; 1738–1794), deutscher Hofbankier und Kammeragent
 Horst Samson (* 1954), rumänischer Schriftsteller
 Jacky Samson (1940–2012), französischer Jazzmusiker
 Jane Samson (* 1962), kanadische Historikerin
 Jérôme Samson (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Jesko von Samson-Himmelstjerna (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 John K. Samson, kanadischer Rockmusiker
 Joseph Isidore Samson (1793–1871), französischer Schauspieler und Dramatiker
 Kalisto Gumesi Simon Samson (* 1982), südsudanesischer Fußballschiedsrichter
 Klaus Peter Samson (* 1943), deutscher Gesangspädagoge
 Kurt Samson (1900–1947), deutscher Politiker (NSDAP) und Bezirksbürgermeister in Berlin
 Louis Samson (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Mathias Samson (* 1965), deutscher Politiker
 Meta Samson (1894–1942), deutsche Pädagogin, Journalistin und Kinderbuchautorin
 Michel Samson (* 1945), US-amerikanischer Geiger und Bratscher niederländischer Herkunft
 Otto Samson (1900–1976), deutsch-britischer Ethnologe und Museumskurator
 Paul Samson (1905–1982), US-amerikanischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Paul Samson-Körner (1887–1942), deutscher Boxer und Schauspieler
 Philipp Samson (1743–1805), deutscher Hofbankier und Schulgründer
 Polly Samson (* 1962), britische Schriftstellerin, Songwriter und Journalistin
 Sanju Samson (* 1994), indischer Cricketspieler
 Savanna Samson (* 1967), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Sidney Samson (* 1981), niederländischer DJ

Sonstiges:

geografisch:
 Samson (Doubs), Ortschaft im Département Doubs, Frankreich
 ein Ortsteil der Stadt Andenne, Belgien
 Samson (Alabama), Ortschaft in Alabama, USA
 Samson (Maas), Nebenfluss Maas in den Ardennen, mündet in die  beim
 Samson (Insel), vor England
 Grube Samson in Sankt Andreasberg, Deutschland
 Oluf-Samson-Gang, Straße in Flensburg (Deutschland)
 Carreg Samson, ein Dolmen in Pembrokeshire, (Wales)
Werke:
 Samson (Voltaire), Libretto von Voltaire (1733) für eine verloren gegangene Oper von Jean-Philippe Rameau
 Samson (Händel), Oratorium (1743) von Georg Friedrich Händel 
 Samson (Film) von Andrzej Wajda (1961)
 Samson, Originaltitel des US-amerikanisch-südafrikanischen Spielfilms Samson – Der Auserwählte, Der Verratene, Der Triumphator von  	Bruce Macdonald und Gabriel Sabloff (2018)
 Samson (Raff), Musikdrama von Joachim Raff
 Samsonfigur, Umzugsriesen als Teil des Brauchtums in Österreich und Belgien
Fahrzeuge:
 Samson (Schiff, 1967), Fährschiff, das mit etwa 120 Menschen vor der Küste Madagaskars sank
 Samson (Schiff, 1998), Schwimmkran, Heimathafen Grenaa (Dänemark)
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Samson, Hercules und Vulcan
 Samson (Panzer), Tank der britischen Armee
 Samson Tractor Company, ehemaliger Fahrzeughersteller aus den USA
sowie:
 Kloster Samson in Armenien
 Samson AG, Hersteller für Stellgerätetechnik in Frankfurt am Main
 Samson (Tabak), Zigarettentabak der Firma Theodorus Niemeijer
 eine tschechische Biermarke, siehe Budweiser Bürgerbräu#Geschichte
 Samson (Band), eine Heavy-Metal-Band
 Samson, eine Figur aus der Fernsehserie Sesamstraße, siehe Sesamstraße#Samson
 Samson en Gert, belgischer Fernsehhund

als Abkürzung:
 Samstag und Sonntag, im österreichischen Bundesheer für Wochenend-Wachdienst

Siehe auch:
 Simson
 Sansom
 Sanson
 Sansone
 Sampson
 Samson und Delilah
 Samson-Option (Israelische Militärdoktrin)
 Samson-Schule
 Saint-Samson

SAMSON